Villers est un appellatif toponymique français et un patronyme qui procède généralement du gallo-roman villare, dérivé lui-même du gallo-roman villa « grand domaine rural », issu du latin villa rustica. Il est apparenté aux types toponymiques , Viller, , Weiler et Willer. Certains des noms de lieux Villers, comme peut-être Villers-le-Sec (Meuse), pourraient venir du latin médiéval Vidiliacus.

Villers est aussi un appellatif toponymique germanique :

 du vieux haut allemand wīlāri qui signifie « village »
 du moyen haut allemand wīler « petit village »
Par exemple, Villers-la-Montagne (qui se dit Bergweiler en Allemand) partage une même toponymie germanique avec Bergweiler en Allemagne :
 Villers-la-Montagne : Villare (926), Wilere (962), Willare (1096), Wilre (1235), Willarium (1236), Villiers (1571), Ville-la-Montagne ().
 Bergweiler : Villaris (1056), Villari (1171), Villare (1184), Vilare (1190), Wilare (1219), Wilre (1243), Wiler (1417), Wilre (1428), Wyler (1487), Bergwiler (1569) (voir la page allemande de Bergweiler).

Patronymie 

 Charles de Villers (1765-1815), écrivain français ;
 Charles Joseph de Villers (1724-1810), naturaliste français ;
 Claude Villers (1944-), de son vrai nom Claude Marx, écrivain et journaliste français ;
 François-Toussaint Villers (1749-1807), prêtre et député français, frère jumeau de Jean-Charles Villers ;
 Henri Trémolet de Villers (1912-2001), avocat et député de la Lozère ;
 Jacques Trémolet de Villers (1944-), avocat français au barreau de Paris et écrivain ;
 Vincent Trémolet de Villers, journaliste français au Figaro ;
 Jean-Charles Villers (1749-1814), administrateur français, frère jumeau de François-Toussaint Villers ;
 Vania Vilers (1938-2009), acteur français ;
 Marie-Denise Villers (1774-1821), peintre française ;
 Michel de Villers (1926-1992), saxophoniste français ;
 Philippe Villers, homme d'affaires et philanthrope américain (né dans les années 1930) ;
 André Villers (1930—2016), premier photographe plasticien français, chevalier des arts et des lettres.

Toponymie 
Un nombre de villages ou communes portent, partiellement ou entièrement le nom de Villers :

en  
 Bois-de-Villers, commune de Profondeville, province de Namur
 Fauvillers, province de Luxembourg
 Hévillers, commune de Mont-Saint-Guibert, province du Brabant Wallon
 Les Bons Villers, province de Hainaut
 Neuvillers (Libramont-Chevigny), commune de Libramont-Chevigny, province de Luxembourg
 Villers, localité de la commune de Limbourg, province de Liège
 Villers, localité de la commune de Stavelot, province de Liège
 Villers-aux-Tours, commune d'Anthisnes, province de Liège
 Villers-Deux-Églises, commune de Cerfontaine, province de Namur
 Villers-devant-Orval, commune de Florenville, province de Luxembourg
 Villers-en-Fagne, commune de Philippeville, province de Namur
 Villers-la-Bonne-Eau, commune de Bastogne, province de Luxembourg
 Villers-la-Loue, commune de Meix-devant-Virton, province de Luxembourg
 Villers-la-Tour, commune de Chimay, province de Hainaut
 Villers-la-Ville (Belgique), province du Brabant Wallon
 Villers-le-Bouillet, province de Liège
 Villers-le-Gambon, commune de Philippeville, province de Namur
 Villers-le-Peuplier, commune de Hannut, province de Liège
 Villers-le-Temple, commune de Nandrin, province de Liège
 Villers-l'Évêque, commune d'Awans, province de Liège
 Villers-lez-Heest, commune de La Bruyère, province de Namur
 Villers-Notre-Dame, commune d'Ath, province de Hainaut
 Villers-Perwin, commune des Bons Villers, province de Hainaut
 Villers-Poterie, commune de Gerpinnes, province de Hainaut
 Villers-Saint-Amand, commune d'Ath, province de Hainaut
 Villers-Sainte-Gertrude, commune de Durbuy, province de Luxembourg
 Villers-Saint-Ghislain, commune de Mons, province de Hainaut
 Villers-Saint-Siméon, commune de Juprelle, province de Liège
 Villers-sur-Lesse, commune de Rochefort, province de Namur
 Villers-sur-Semois, commune d'Etalle, province de Luxembourg
 Villers-Tortru, commune d'Etalle, province de Luxembourg

au  () 
 Villers (Bécancour), ancien village du Québec

en  
 Abbévillers, commune du Doubs
 Agenvillers, commune de la Somme
 Aillevillers-et-Lyaumont, commune de la Haute-Saône
 Amanvillers, commune de la Moselle
 Ambiévillers, commune de la Haute-Saône
 Angevillers, commune de la Moselle
 Angivillers, commune de l'Oise
 Ansauvillers, commune de l'Oise
 Arvillers, commune de la Somme
 Assainvillers, commune de la Somme
 Assevillers, commune de la Somme
 Aubvillers, commune de la Somme
 Auchonvillers, commune de la Somme
 Auvillers-les-Forges, commune des Ardennes
 Avillers, commune de Meurthe-et-Moselle
 Avillers, commune des Vosges
 Avillers-Sainte-Croix, commune de la Meuse
 Bachivillers, ancienne commune de l'Oise, aujourd'hui intégrée à Montchevreuil
 Bayonvillers, commune de la Somme
 Bettainvillers, commune de Meurthe-et-Moselle
 Beuvillers, commune du Calvados
 Beuvillers, commune de Meurthe-et-Moselle
 Bévillers, commune du Nord
 Biefvillers-lès-Bapaume, commune du Pas-de-Calais
 Bienvillers-au-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Bonvillers, commune de l'Oise
 Bouconvillers, commune de l'Oise
 Brandonvillers, commune de la Marne
 Bretonvillers, commune du Doubs
 Brévillers, commune du Pas-de-Calais
 Brévillers, commune de la Somme
 Brunvillers-la-Motte, commune de l'Oise
 Burnevillers, commune du Doubs
 Charmauvillers, commune du Doubs
 Chaumont-devant-Damvillers, commune de la Meuse
 Corravillers, commune de la Haute-Saône
 Coulonvillers, commune de la Somme
 Cuvillers, commune du Nord
 Damvillers, commune de la Meuse
 Deinvillers, commune des Vosges
 Déservillers, commune du Doubs
 Deyvillers, commune des Vosges
 Domléger-Longvillers, commune de la Somme
 Erquinvillers, commune de l'Oise
 Ervillers, commune du Pas-de-Calais
 Esclainvillers, commune de la Somme
 Évillers, commune du Doubs
 Fessevillers, commune du Doubs
 Fienvillers, commune de la Somme
 Foncquevillers, commune du Pas-de-Calais
 Franvillers, commune de la Somme
 Frévillers, commune du Pas-de-Calais
 Girovillers-sous-Montfort, ancienne commune des Vosges, aujourd'hui intégrée à Domjulien
 Godenvillers, commune de l'Oise
 Grandvillers, commune des Vosges
 Grandvillers-aux-Bois, commune de l'Oise
 Grémévillers, commune de l'Oise
 Grévillers, commune du Pas-de-Calais
 Grivillers, commune de la Somme
 Hainvillers, commune de l'Oise
 Hallivillers, commune de la Somme
 Hardivillers, commune de l'Oise
 Hardivillers-en-Vexin, ancienne commune de l'Oise, aujourd'hui intégrée à La Corne-en-Vexin
 Haudivillers, commune de l'Oise
 Hautvillers, commune de la Marne
 Hautvillers-Ouville, commune de la Somme
 Hémévillers, commune de l'Oise
 Indevillers, commune du Doubs
 Landonvillers, ancienne commune de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Courcelles-Chaussy
 Léalvillers, commune de la Somme
 Liebvillers, commune du Doubs
 Lieuvillers, commune de l'Oise
 Lincheux-Hallivillers, ancienne commune de la Somme, aujourd'hui intégrée à Hornoy-le-Bourg
 Longvillers, commune du Calvados
 Magny-lès-Villers, commune de la Côte-d'Or
 Mainvillers, commune de la Moselle
 Maisoncelle-et-Villers, commune des Ardennes
 Malavillers, commune de Meurthe-et-Moselle
 Malvillers, commune de la Haute-Saône
 Marquivillers, commune de la Somme
 Ménévillers, commune de l'Oise
 Mignavillers, commune de la Haute-Saône
 Mont-Bonvillers, commune de Meurthe-et-Moselle
 Montonvillers, commune de la Somme
 Morvillers, commune de l'Oise
 Morvillers-Saint-Saturnin, commune de la Somme
 Moyvillers, commune de l'Oise
 Neuvillers-sur-Fave, commune des Vosges
 Nivillers, commune de l'Oise
 Novillers, commune de l'Oise
 Ormoy-Villers, commune de l'Oise
 Orvillers-Sorel, commune de l'Oise
 Ovillers-la-Boisselle, commune de la Somme
 Parvillers-le-Quesnoy, commune de la Somme
 Peuvillers, commune de la Meuse
 Piennes-Onvillers, commune de la Somme
 Pierrevillers, commune de la Moselle
 Le Plessier-Rozainvillers, commune de la Somme
 Présentevillers, commune du Doubs
 Prévillers, commune de l'Oise
 Pointvillers, ancienne commune du Doubs, aujourd'hui intégrée au Val
 Puchevillers, commune de la Somme
 Quevauvillers, commune de la Somme
 Rainvillers, commune de l'Oise
 Rambervillers, commune des Vosges
 Randevillers, commune du Doubs
 Rethonvillers, commune de la Somme
 Rochonvillers, commune de la Moselle
 Rouvillers, commune de l'Oise
 Sains-Morainvillers, commune de l'Oise
 Saint-André-Farivillers, commune de l'Oise
 Saint-Crépin-Ibouvillers, commune de l'Oise
 Saint-Pierrevillers, commune de la Meuse
 Sauvillers-Mongival, commune de la Somme
 Séranvillers-Forenville, commune du Nord
 Sérévillers, commune de l'Oise
 Trévillers, commune du Doubs
 Thibivillers, commune de l'Oise
 Urvillers, commune de l'Aisne
 Vaudrivillers, commune du Doubs
 Vauvillers, commune de la Haute-Saône
 Vauvillers, commune de la Somme
 Vermandovillers, commune de la Somme
 Viefvillers, commune de l'Oise
 Villers, ancienne commune des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Villers-Semeuse
 Villers, commune de la Loire
 Villers, commune des Vosges
 Villers-Agron-Aiguizy, commune de l'Aisne
 Villers-Allerand, commune de la Marne
 Villers-au-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Villers-au-Flos, commune du Pas-de-Calais
 Villers-au-Tertre, commune du Nord
 Villers-aux-Bois, commune de la Marne
 Villers-aux-Érables, commune de la Somme
 Villers-aux-Nœuds, commune de la Marne
 Villers-aux-Vents, commune de la Meuse
 Villers-Bocage, commune du Calvados
 Villers-Bocage, commune de la Somme
 Villers-Bouton, commune de la Haute-Saône
 Villers-Bretonneux, commune de la Somme
 Villers-Brûlin, commune du Pas-de-Calais
 Villers-Buzon, commune du Doubs
 Villers-Campsart, commune de la Somme
 Villers-Canivet, commune du Calvados
 Villers-Carbonnel, commune de la Somme
 Villers-Cernay, ancienne commune des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Bazeilles
 Villers-Châtel, commune du Pas-de-Calais
 Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles, commune de la Haute-Saône
 Villers-Chief, commune du Doubs
 Villers-Cotterêts, commune de l'Aisne
 Villers-devant-Dun, commune de la Meuse
 Villers-devant-le-Thour, commune des Ardennes
 Villers-devant-Mézières, ancien nom (avant 1828) de l'ancienne commune de Villers (Ardennes), auj. intégrée à Villers-Semeuse
 Villers-devant-Mouzon, commune des Ardennes
 Villers-devant-Raucourt, ancienne commune des Ardennes, auj. intégrée à Maisoncelle-et-Villers
 Villers-Écalles, commune de la Seine-Maritime
 Villers-en-Argonne, commune de la Marne
 Villers-en-Arthies, commune du Val-d'Oise
 Villers-en-Cauchies, commune du Nord
 Villers-en-Haye, commune de Meurthe-et-Moselle
 Villers-en-Ouche, ancienne commune de l'Orne, aujourd'hui intégrée à La Ferté-en-Ouche
 Villers-en-Prayères, ancienne commune de l'Aisne, aujourd'hui intégrée aux Septvallons
 Villers-en-Vexin, commune de l'Eure
 Villers-Farlay, commune du Jura
 Villers-Faucon, commune de la Somme
 Villers-Franqueux, commune de la Marne
 Villers-Grélot, commune du Doubs
 Villers-Guislain, commune du Nord
 Villers-Hélon, commune de l'Aisne
 Villers-la-Chèvre, commune de Meurthe-et-Moselle
 Villers-la-Combe, commune du Doubs
 Villers-la-Faye, commune de la Côte-d'Or
 Villers-la-Montagne, commune de Meurthe-et-Moselle
 Villers-la-Ville, commune de la Haute-Saône
 Villers-le-Château, commune de la Marne
 Villers-le-Lac, commune du Doubs
 Villers-le-Rond, commune de Meurthe-et-Moselle
 Villers-les-Bois, commune du Jura
 Villers-lès-Cagnicourt, commune du Pas-de-Calais
 Villers-le-Sec, commune de l'Aisne
 Villers-le-Sec, commune de la Marne
 Villers-le-Sec, commune de la Meuse
 Villers-le-Sec, commune de la Haute-Saône
 Villers-lès-Guise, commune de l'Aisne
 Villers-lès-Luxeuil, commune de la Haute-Saône
 Villers-lès-Mangiennes, commune de la Meuse
 Villers-lès-Moivrons, commune de Meurthe-et-Moselle
 Villers-lès-Nancy, commune de Meurthe-et-Moselle
 Villers-les-Ormes, ancienne commune de l'Indre, aujourd'hui intégrée à Saint-Maur
 Villers-les-Pots, commune de la Côte-d'Or
 Villers-lès-Rombas, hameau de la Moselle
 Villers-lès-Roye, commune de la Somme
 Villers-le-Tilleul, commune des Ardennes
 Villers-le-Tourneur, commune des Ardennes
 Villers-l'Hôpital, commune du Pas-de-Calais
 Villers-l'Orme, ancienne commune de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Vany
 Villers-Marmery, commune de la Marne
 Villers-Outréaux, commune du Nord
 Villers-Pater, commune de la Haute-Saône
 Villers-Patras, commune de la Côte-d'Or
 Villers-Plouich, commune du Nord
 Villers-Pol, commune du Nord
 Villers-Robert, commune du Jura
 Villers-Rotin, commune de la Côte-d'Or
 Villers-Saint-Barthélemy, commune de l'Oise
 Villers-Saint-Christophe, commune de l'Aisne
 Villers-Saint-Frambourg, ancienne commune de l'Oise, aujourd'hui intégrée à Villers-Saint-Frambourg-Ognon
 Villers-Saint-Frambourg-Ognon, commune de l'Oise
 Villers-Saint-Genest, commune de l'Oise
 Villers-Saint-Martin, commune du Doubs
 Villers-Saint-Paul, commune de l'Oise
 Villers-Saint-Sépulcre, commune de l'Oise
 Villers-Semeuse, commune des Ardennes
 Villers-Sire-Nicole, commune du Nord
 Villers-Sir-Simon, commune du Pas-de-Calais
 Villers-sous-Ailly, commune de la Somme
 Villers-sous-Bonchamp, ancienne commune de la Meuse, aujourd'hui intégrée à Bonzée
 Villers-sous-Chalamont, commune du Doubs
 Villers-sous-Châtillon, commune de la Marne
 Villers-sous-Foucarmont, commune de la Seine-Maritime
 Villers-sous-Montrond, ancienne commune du Doubs, aujourd'hui intégrée aux Monts-Ronds
 Villers-sous-Pareid, commune de la Meuse
 Villers-sous-Prény, commune de Meurthe-et-Moselle
 Villers-sous-Saint-Leu, commune de l'Oise
 Villers-Stoncourt, commune de la Moselle
 Villers-sur-Auchy, commune de l'Oise
 Villers-sur-Authie, commune de la Somme
 Villers-sur-Bar, commune des Ardennes
 Villers-sur-Bonnières, commune de l'Oise
 Villers-sur-Coudun, commune de l'Oise
 Villers-sur-Fère, commune de l'Aisne
 Villers-sur-le-Mont, commune des Ardennes
 Villers-sur-le-Roule, commune de l'Eure
 Villers-sur-Mer, commune du Calvados
 Villers-sur-Meuse, commune de la Meuse
 Villers-sur-Nied, commune de la Moselle
 Villers-sur-Port, commune de la Haute-Saône
 Villers-sur-Saulnot, commune de la Haute-Saône
 Villers-sur-Trie, ancienne commune de l'Oise, aujourd'hui intégrée à Trie-Château
 Villers-Tournelle, commune de la Somme
 Villers-Vaudey, commune de la Haute-Saône
 Villers-Vermont, commune de l'Oise
 Villers-Vicomte, commune de l'Oise
 Villersexel, commune de la Haute-Saône
 Villerserine, commune du Jura
 Warvillers, commune de la Somme
 Xaffévillers, commune des Vosges

Articles connexes 
  : même étymologie que 'Villers', se retrouve plus fréquemment en Suisse.
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France